Эббе Шварц (; ) — датский футбольный функционер. Он был первым президентом европейской футбольной ассоциации УЕФА.

Карьера 
Шварц являлся с 1913 года и до самой своей смерти в 1964 году членом датского футбольного клуба Академиск Копенгаген и занимал там с 1948 по 1955 годы пост казначея. С 1950 года и до самой смерти являлся президентом датского футбольного союза ДФС. Кроме того, Шварц был с 1954 по 1962 год первым президентом европейской футбольной ассоциации УЕФА, затем с 1962 по 1964 — членом исполнительного комитета и вице-президентом международной футбольной ассоциации ФИФА.

Ссылки 
 Ebbe Schwartz — Kendtes gravsted
 Past presidents UEFA.com
 W. Pyta, N. Havemann European Football and Collective Memory

Футбольные функционеры Дании
Президенты УЕФА